In 1944 werd het zeventiende voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. De competitie werd niet voltooid door de inval van het Rode Leger.

Stand

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1943/44